Le tournoi de tennis de Knokke-Heist est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute à Knokke-Heist du 17 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Giulia Casoni et Iroda Tulyaganova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Knokke-Heist
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Knokke-Heist
Sport en Belgique en juillet 2000
Tennis en juillet 2000